Janssen může znamenat:
 příjmení 
 Benno Janssen (1874–1964), americký architekt
 Bert Janssen (* 1958), nizozemský autor, tvůrce filmů a objevitel
 Casey Janssen (* 1981), americký baseballista týmu Toronto Blue Jays
 Coen Janssen (* 1981), nizozemský klávesista 
 Constant Janssen (1895–1970), belgický zakladatel předchůdkyně firmy Janssen Pharmaceutica
 David Janssen (1931–1980), americký herec
 Famke Janssenová (* 1965), nizozemská herečka
 Horst Janssen (1929–1995), německý grafik
 Jan Janssen (* 1940), nizozemský cyklista
 Johann Peter Theodor Janssen (1844–1908), německý malíř
 Johannes Janssen (1829–1891), německý historik
 Paul Janssen (1926–2003), belgický zakladatel Janssen Pharmaceutica
 Pierre Janssen (Pierre Jules César Janssen; 1824–1907), francouzský astronom
 Tim Janssen (* 1986), nizozemský fotbalista
 Vincent Janssen (* 1994), nizozemský fotbalista, reprezentant
 Willem Janssen (* 1986), nizozemský fotbalista
 Zacharias Janssen (1580–1638), nizozemský brusič čoček, výrobce brýlí, vynálezce složeného mikroskopu

 jiné významy
 Cena Julese Janssena, vyznamenání Francouzské astronomické společnosti
 Janssen (kráter na Měsíci), starý impaktní kráter na Měsíci
 Janssen Pharmaceutica, farmaceutická společnost založená v belgickém Beerse roku 1953.

Rozcestníky - příjmení
Nizozemská příjmení
Německá příjmení